Якоб Уго Уне Ларссон (; 8 апреля 1996, Стокгольм, Швеция) — шведский футболист, защитник клуба «Юргорден» и сборной Швеции. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Ларссон — воспитанник клуба «Броммапойкарна». 22 октября 2011 года в матче против «Броммапойкарна» он дебютировал в «Юнгшиле» он дебютировал в Суперэттан. 2 октября 2012 года в поединке против «Треллеборга» Якоб забил свой первый гол за «Броммапойкарна». По итогам сезона Ларссон помог команде занять второе место и выйти в элиту. В матче против «Эстера» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 27 апреля в поединке против «Юргордена» Якоб забил свой первый гол на высшем уровне.

Летом 2016 года Ларссон на правах свободного агента перешёл в «Юргорден», подписав контракт на три года. 19 апреля в матче против «Хаммарбю» он дебютировал за новый клуб. 2 октября в поединке против «Эребру» Якоб забил свой первый гол за «Юргорден».

Международная карьера 
В 2016 году Якоб в составе олимпийской сборной Швеции принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Нигерии и Японии.

12 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Словакии Уне Ларссон дебютировал за сборную Швеции.

В том же году в составе молодёжной сборной Швеции Уне Ларссон принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Польши и Словакии.

Достижения 
 Обладатель кубка Швеции: 2018

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 SvFF profile
 Djurgården official website profile

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки олимпийской сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Юргорден»